Kapičić ist der Familienname folgender Personen:

 Dragan Kapičić (* 1948), jugoslawischer Basketballspieler
 Jovo Kapičić (1919–2013), jugoslawischer Politiker und Diplomat
 Stefan Kapičić (* 1978), serbischer Schauspieler